Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2001/02 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Aus der Staffel Nord stieg der FHC Frankfurt (Oder), aus der Staffel Süd der 1. FC Nürnberg in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: FHC Frankfurt (Oder).
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SV Berliner VG 49 und HSG Blomberg/Lippe.
Absteiger in die Regionalligen: TSV Ellerbek und SG Tasmania-Neukölln.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Reinickendorfer Füchse, SC Greven 09 und SV Fortuna ’50 Neubrandenburg.
In die Staffel Süd: SC Markranstädt, THC Erfurt.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 1. FC Nürnberg.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: Eintracht Baunatal (Lizenzentzug), TV Ortenberg, SG Königsdorf/HHVKöln und PSV Recklinghausen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TV Beyeröhde, TSG Ober-Eschbach und Haspo Ostfildern.
Aus der Staffel Nord: SC Markranstädt, THC Erfurt.

Entscheidungen

Abstiegsrelegation 
Union Halle-Neustadt - TV Ortenberg 25:23, 18:15.

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2001
Handballsaison 2001/02